Red Moon – album zespołu The Call
 Red Moon – album zespołu Kalafina
 Red Moon – minialbum zespołu Mamamoo
 Red Moon – minialbum zespołu KARD